Gerlachov  est un toponyme slovaque qui peut désigner :
 Gerlachov, un village du district de Bardejov ;
 Gerlachov, un village du district de Poprad.

Voir aussi 
 Gerlachovský štít, le point culminant des Carpates
 Gerlachovská veža, un sommet des Hautes Tatras